W Rumunii
 Stoicănești – gmina w okręgu Aluta
 Stoicănești – wieś w okręgu Aluta, w gminie Stoicănești
 Stoicănești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Olanu